Miejscowości w Australii:
 Boulder – miasto w stanie Australia Zachodnia

Miejscowości w USA:
 Boulder – miasto w stanie Kolorado, w hrabstwie Boulder, siedziba University of Colorado
 Boulder – miejscowość w stanie Montana, w hrabstwie Jefferson
 Boulder – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Garfield
 Boulder – jednostka osadnicza w stanie Wyoming, w hrabstwie Sublette
Gminy w USA:
 gmina Boulder (ang.: Boulder Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Linn
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Boulder (ang.: Boulder County) – w stanie Kolorado